Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2008. De wedstrijd werd gehouden op zondag 10 augustus 2008. De afstand van de wegwedstrijd voor vrouwen bedroeg 126,4 km.

Het was de zevende keer dat de wegwedstrijd voor vrouwen op het programma stond. De eerste keer was in 1984, op de Olympische Zomerspelen in Los Angeles. De eerste olympisch kampioene was Connie Carpenter-Phinney, gevolgd door Monique Knol in 1988, Kathy Watt in 1992, Jeannie Longo in 1996, Leontien van Moorsel in 2000 en Sara Carrigan in 2004.

In 2008 werd de wedstrijd gewonnen door de Britse Nicole Cooke. Op de tweede plaats eindigde de Zweedse Emma Johansson en de Italiaanse Tatiana Guderzo legde beslag op het brons. Beste Nederlandse was Marianne Vos op de zesde plaats en beste Belgische was Lieselot Decroix op de 44e plaats.

In totaal stonden er 66 rensters aan de start uit 33 verschillende landen. Vier rensters haalden de finish niet.

Uitslag

Wegwedstrijd vrouwen
2008 wegwedstrijd vrouwen